Comitatul Wheeler sau Wheeler County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wheeler County, Georgia
 Wheeler County, Nebraska
 Wheeler County, Oregon
 Wheeler County, Texas